Hostrup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hostrup Sogn (Esbjerg Kommune)
 Hostrup Sogn (Tønder Kommune)